Fußball-Bundesliga 1983/1984 vanns av Stuttgart före Hamburger SV och Borussia Mönchengladbach.

Inför den sista matchdagen hade Stuttgart en ledning på  två poäng före Hamburg och Mönchengladbach. Då Stuttgart och Hamburg möttes i en ren seriefinal i sista omgången stod allt på spel. 

Dock var bortalaget Hamburgs chanser tämligen små då lagets målskillnad var nio mål sämre än Stuttgarts. Laget behövde därför en seger med minst fem måls marginal för att bli mästare. Hamburg vann visserligen matchen, men endast med 1–0 och kom aldrig nära att hota Stuttgarts ligaseger.

Tabell

Källor

Noter 

1983 i Västtyskland
1984 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1983/1984
1983/1984